Döbereiner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Döbereiner (1874–1961), deutscher Cellist
 Ernst Adolf Döbereiner (1892–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849), deutscher Chemiker
 Johanna Döbereiner (1924–2000), brasilianische Agrarwissenschaftlerin
 Otto Döbereiner (1890–1969), deutscher Musikpädagoge
 Wolfgang Döbereiner (1928–2014), deutscher Astrologe und Homöopath

Siehe auch:
 (32853) Döbereiner, Asteroid des Hauptgürtels
 Dobereiner